kbdd steht für:

 kbdd (für: keyboard daemon), keyboard layout switching daemon (Unix-Programm) in Debian
 KBDD, US-amerikanischer Rundfunksender

Abkürzung